2. Tennis-Bundesliga steht für:
 2. Tennis-Bundesliga (Damen)
 2. Tennis-Bundesliga (Herren)
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30)

Siehe auch: